Элко (англ. Elcho; Elko) — многозначный термин; топоним.

 Элко — остров в Арафурском море недалеко от побережья Северной территории Австралии.
 Элко — город в округе Скотт, штат Миннесота, США.
 Элко — город в округе Элко, штат Невада, Соединённые Штаты Америки.
 Элко — округ, расположенный в восточной части штата Невада с административным центром в одноимённом городе.